Bocholt (België), een gemeente in de Belgische provincie Limburg
Bocholt (Duitsland), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zie ook: Bocholtz, een plaats in Nederlands Limburg